O3 kan syfta på:

 O3 – en gas bestående av tre syreatomer per molekyl, se Ozon
 O3 (ringväg) – en ringväg i Köpenhamn
 Oskarshamn 3 - ett block i Oskarshamns kärnkraftverk i Sverige